Olaszország
Sasso di Castalda, község Olaszországban, Basilicata régióban, Potenza megyében
Sasso Marconi, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében